Коротконо́жка пе́ристая ()  травянистое растение; вид рода  семейства .

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение высотой 30 — 120 см. Корневище длинное, покрытое светлыми чешуями. Стебли прямостоячие. Листья коротковатые, плоские, рассеяно-опушённые, шириной 5 — 8 мм.

Колоски длиной 3 см, прямые, содержат от 5 до 15 цветков. Колосковые чешуи неравные, без киля, короче нижних цветковых чешуй. Нижние цветковые чешуи 3 — 4 мм длиной, волосистые.
Пыльники 3,5 — 4,5 мм длиной. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Синонимика 
По информации базы данных The Plant List, в синонимику вида входят следующие названия:

Экология и распространение 
Встречается спорадически. Обитает на открытых и или разреженных облесенных склонах берегов рек и озёр, на опушках и пойменных лугах.

В России встречается в европейской части, в Сибири, на Кавказе. Вне России обитает в Средней и Атлантической Европе, в Средиземноморье, Средней Азии, Японии и Китае.

Охранный статус 
Занесена в Красные книги Коми, Карелии, Вологодской и Ярославской областей. Ранее включалась в Красную книгу Смоленской области. Встречается на территории ряда особо охраняемых природных территорий России.

Примечания

Литература

Ссылки 

Злаки
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum